

Wetenschap en Technologie 
 sentinel: schildwachtklier of poortwachterklier 
 Satellieten van het Copernicus-programma:
 Sentinel-1;
 Sentinel-1A;
 Sentinel-1B;
 Sentinel-2;
 Sentinel-3.

Plaatsen 
 Sentinel (Oklahoma)
 Sentinel (North Dakota)
 Sentinel Islands, een paar eilanden van de eilandengroep de Andamanen.
 North Sentinel Island
 South Sentinel Island
 Sentinel Range, een bergketen op Antarctica.
 Sentinel Secondary School, een school in West Vancouver, British Columbia.

Media en entertainment

Kranten 
 The Sentinel (Engeland), een lokale avondkrant in Engeland.
 The Sentinel (Michigan), een lokale krant in Holland, Michigan.
 The Sentinel (Pennsylvania), een dagelijkse krant in Carlisle, Pennsylvania.
 Los Angeles Sentinel, een Afro-Amerikaanse krant die wekelijks verschijnt in Los Angeles.
 Orlando Sentinel, een lokale krant in Orlando, Florida.

Boeken 
 The Sentinel (verhaal), een kort verhaal van Arthur C. Clarke.
 The Sentinel (roman), een roman van Jeffrey Konvitz.

Strips 
 Sentinel (stripserie), een Marvel-stripserie geschreven door Sean McKeever.
 Sentinels, een groep van op mutanten jagende robots uit Marvel Comics.
 Alan Scott, de originele Green Lantern (gebruikte de codenaam "Sentinel").
 Gundam Sentinel, een Gundam-manga.

Televisie en film 
 The Sentinel (1977), een film uit 1977.
 The Sentinel (1992) een Franse thriller uit 1992.
 The Sentinel (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie die liep van 1996 t/m 1999.
 The Sentinel (2006) een film uit 2006.
 Sentinel de naam van een computer uit de serie Beast Wars.
 Sentinel (Matrix), op mensen jagende robots in The Matrix en de sequels.

Muziek 
 The Sentinel (album), een album uit 1984 van de neo-progressieve band Pallas.
 The Sentinel (lied), een lied in Judas Priests album, Defenders of the Faith uit 1984.
 Sentinel (lied), de eerste track in Mike Oldfields album, Tubular Bells II uit 1992.

Varia 
 De Erkertoren, uitbouw op vestingmuur.
 Sentimel (defensiesysteem), Amerikaans verdedigingssysteem
 Sentinel (Security Event Manager), product van Novell voor beveiliging van informatie en beheersing van gebeurtenissen.
 Sentinel (vrachtwagenmerk), een voormalig vrachtwagenmerk uit Engeland.
 RQ-170 Sentinel, een onbemand Amerikaans stealth verkenningsvliegtuig.